El término amalgama puede referirse, en esta enciclopedia:

 en la gramática, es una forma coloquial o metafórica de referirse a cualquier mezcla, ya sea de cosas o de personas (por ejemplo, una coalición o un mestizaje);
 en la química, es la mezcla homogénea de dos o más metales, aunque en la mayor parte de los casos se denomina aleación (ejemplo típico de la disolución de un sólido en sólido), especialmente cuando uno de los metales es el elemento mercurio (en condiciones normales, en estado líquido);
 En la Colonia, al procedimiento metalúrgico utilizado para la obtención de plata a partir del mineral en bruto, aplicando mercurio, desde el siglo XVI, en las minas españolas de América;
 a la aleación amalgama, empleada en la odontología;
 al compás de amalgama, término empleado cuando se usan varios compases en la música;
a Amalgama Folk, un grupo de músicas del mundo creado en 2003 en Palencia (España) cuya etimología se refiere a la mezcla de las músicas y aromas musicales;
 a Amalgama, una banda española de heavy metal;
 en la lingüística, a la amalgama (también, portmanteau morpheme), un morfema que aglutina varios contenidos gramaticales distintos (persona, número, tiempo, modo, voz); por ejemplo, la terminación -o; las amalgamas son muy frecuentes en la flexión verbal de las lenguas indoeuropeas;
a Amalgamas, enemigos dentro de Undertale, un videojuego independiente.